Hardion ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Hardion (1899–1986), französischer Diplomat
 Jacques Hardion (1686–1766), französischer Historiker, Übersetzer und königlicher Bibliothekar